Ace Ventura: Psi detektyw (ang. Ace Ventura: Pet Detective, 1995-1997) – amerykański serial animowany zrealizowany na podstawie filmu o takim tytule. W Polsce serial emitowany był pod koniec 1996 roku na kanale FilmNet.

Opis fabuły 
Zwariowany Ace Ventura próbuje rozwiązać sprawy ukradzionych lub zaginionych zwierząt. Udaje mu się to m.in. dzięki Fluke'owi.

Spis odcinków 

 W odcinku Have Mask, Will Travel pojawia się Maska.

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1995
Seriale telewizyjne zakończone w 1997
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów